El término Coihueco puede referirse a:
 Coihueco, comuna y ciudad de la provincia de Ñuble, Chile. 
 Coihueco, sector rural ubicado en la comuna de Panguipulli, Chile.
 Coihueco, sector rural ubicado en la comuna de Lautaro, Chile.
 Villa Coihueco, caserío de la comuna de Galvarino, Chile.
 Río Coihueco, curso de agua de la región de Los Lagos, Chile.
 Estero Coihueco, curso de agua de la ciudad de Temuco, Chile.